Ohrenberg heißen:

 ein Berg in Lappland, wo der Sage nach der Nikolaus wohnt, der Korvatunturi
 ein Berg mit einer keltischen Siedlung in Benzenzimmern bei Bopfingen
 eine Schlacht des Dreißigjährigen Krieges, die Schlacht am Ohrenberg

 Ohrenberg oder der Weg dorthin (2006), ein Roman von Steffen Popp

Orenberg  heißen:
 ein Aussichtspunkt in Trier, Rheinland-Pfalz, siehe Orenberg (Trier)
 ein Berg, mit der Orenbergschanze, bei Willingen im Upland (Hessen), siehe Orenberg (Upland)
 ein Gebiet im Kanton Zürich, siehe Orenberg (Zürich)

Örenberg heißt:
 ein Berg bei Cadier en Keer in der niederländischen Provinz Limburg, siehe Margraten

Siehe auch
 Ohrengipfel
 Ohrensburg
 Orenburg